István Nagy peut faire référence à :
 István Nagy (1873-1937), un peintre hongrois
 István Nagy (1904–1977), un écrivain hongrois
 István Nagy (1905–1974), un botaniste hongrois
 István Nagy (né en 1920), un sculpteur hongrois
 István Nagy (né en 1939), un footballeur hongrois
 István Nagy (né en 1954), un politicien hongrois
 István Nagy (né en 1959), un athlète hongrois
 István Nagy (né en 1967), un ingénieur agraire et politicien hongrois
 István Nagy (né en 1986), un footballeur hongrois.